GUG est un codon, qui signifie :
 valine, selon le code génétique (la valine a pour codon : GUA, GUU, GUG et GUC).

GUG est un code qui peut signifier :
 Aviateca, au Guatemala, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 Guari, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

GUG est un sigle qui peut signifier :
 Guichet unique des greffes, dans la justice française ;
 Gau un Griis, une association de promotion et de défense du Francique mosellan.

Code